De 13e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1982 op 6 en 7 februari gehouden op de ijsbaan De Meent in Alkmaar.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1982
Schaatsen in Noord-Holland
Sportevenement in Alkmaar
 1982
schaatsen 1982